Herrenbach ist ein geographischer Name

Gewässer:
 Herrenbach (Augsburg), ein Lechkanal in Augsburg, Bayern, siehe Hauptstadtbach#Herrenbach
 Herrenbach (Bibers), rechter Zufluss der Bibers bei Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Herrenbach (Gutach), linker Zufluss der Gutach bei Herrenbach, Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Herrenbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers bei Herrenfeld, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Herrenbach (Künsbach), linker Oberlauf des Künsbachs bis nahe Haag, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Herrenbach (Lohgraben), linker Zufluss des Lohgrabens (zum Winkelgraben, zur Möhlin) bei Staufen im Breisgau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Herrenbach (Marbach), rechter Zufluss des Marbachs bei Rechberghausen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Herrenbach (Maulach), rechter Zufluss der Maulach bei Roßfeld, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Herrenbach (Nassach), linker Oberlauf der Nassach bei Baiereck, Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Herrenbach (Pleisbach), rechter Zufluss des Pleisbachs nordwestlich von Dambroich, Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Herrenbach (Seebach), rechter Zufluss des Seebachs (zum Muttelgraben, zum Neckar) bei Unterensingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Herrenbach (Steinlach) oder Ehrenbach, rechter Zufluss der Steinlach vor Derendingen, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Herrenbach (Wannengraben), linker Zufluss des Wannengrabens (zum Eschelbach, zum Waldangelbach) bei Eschelbach, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

 
 Herrenbachl, linker Zufluss des Muglbachs bei Maiersreuth, Markt Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Herrenbächle, linker Zufluss des Wagensteigbachs bei Wagensteig, Gemeinde Buchenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Dreiherrenbach, linker Zufluss der Pfreimd bei Söllitz, Gemeinde Trausnitz, Landkreis Schwandorf, Bayern

Orte:
 Herrenbach (Buchenbach), Hof der Gemeinde Buchenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Herrenbach (Gutach (Schwarzwaldbahn)), Zinken der Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch
 Herbach
 Herrbach
 Herrengraben
 Herrnbach